Производственное искусство — художественное движение в Советской России 1920-х гг., ставившее своей задачей соединение искусства с ремеслом, материальным производством на базе современной промышленной техники.

Теоретическое обоснование движению принадлежит Б. И. Арватову, О. М. Брику, Б. А. Кушнеру, Н. М. Тарабукину, Н. Ф. Чужаку и другим. Идеи производственного искусства на практике осуществлялись через художественные принципы конструктивизма, через разработку новых методов дизайна — в производстве мебели (А. М. Ган, А. М. Родченко, В. Е. Татлин), текстиля и одежды (Л. С. Попова, В. Ф. Степанова, Татлин), в полиграфии (Ган, Л. М. Лисицкий, Родченко), оформительском искусстве (Г. Г. Клуцис, Лисицкий, Попова, Родченко, К. И. Рождественский, братья В. А. и Г. А. Стенберги). 

Идеям движения в начале 1920-х годов соответствовала педагогическая программа ВХУТЕМАСа. Систематической разработкой вопросов производственного искусства занимались сотрудники Института художественной культуры, развивавшие идеи «Левого фронта искусств».

Литература 
 
 
 Ар­ва­тов Б. И. Ис­кус­ст­во и про­из­вод­ст­во. — , 2018. — 181 с. — ISBN 978-5-9909519-9-0.

Культура XX века